|-
| (44701) 1999 SD7||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44702) 1999 SJ7||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44703) 1999 SX10||||30 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44704) 1999 SA11||||30 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44705) 1999 SL11||||30 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44706) 1999 SW24||||30 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44707) 1999 TR1||||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44708) 1999 TS1||||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44709) 1999 TV1||||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44710) 1999 TM3||||4 жовтня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 44711 Карп (Carp)||||3 жовтня 1999||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (44712) 1999 TJ5||||4 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (44713) 1999 TP5||||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (44714) 1999 TS5||||6 жовтня 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (44715) 1999 TZ5||||2 жовтня 1999||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| (44716) 1999 TG6||||3 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44717) 1999 TY6||||7 жовтня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Сауро Донаті
|-
| (44718) 1999 TP8||||7 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (44719) 1999 TP9||||8 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (44720) 1999 TS9||||8 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (44721) 1999 TG10||||8 жовтня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (44722) 1999 TQ10||||6 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (44723) 1999 TQ12||||12 жовтня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (44724) 1999 TU13||||11 жовтня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (44725) 1999 TD14||||13 жовтня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (44726) 1999 TT14||||7 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (44727) 1999 TZ14||||12 жовтня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (44728) 1999 TT15||||13 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак,Петр Правец
|-
| (44729) 1999 TF17||||15 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44730) 1999 TY17||||4 жовтня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44731) 1999 TF18||||10 жовтня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44732) 1999 TM18||||14 жовтня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44733) 1999 TW19||||14 жовтня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44734) 1999 TJ25||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44735) 1999 TJ27||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44736) 1999 TF30||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44737) 1999 TW32||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44738) 1999 TD35||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44739) 1999 TV36||||15 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44740) 1999 TJ37||||13 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44741) 1999 TO38||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44742) 1999 TK40||||5 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44743) 1999 TR48||||4 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44744) 1999 TX48||||4 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44745) 1999 TZ54||||6 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44746) 1999 TE61||||7 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44747) 1999 TN80||||11 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44748) 1999 TT86||||15 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44749) 1999 TY91||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44750) 1999 TC94||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44751) 1999 TS97||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44752) 1999 TY99||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44753) 1999 TJ102||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44754) 1999 TJ105||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44755) 1999 TN105||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44756) 1999 TQ107||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44757) 1999 TF113||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44758) 1999 TH113||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44759) 1999 TY113||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44760) 1999 TJ114||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44761) 1999 TF115||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44762) 1999 TZ115||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44763) 1999 TM116||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44764) 1999 TG120||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44765) 1999 TP122||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44766) 1999 TM123||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44767) 1999 TK124||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44768) 1999 TR124||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44769) 1999 TU130||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44770) 1999 TA131||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44771) 1999 TA135||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44772) 1999 TM139||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44773) 1999 TU140||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44774) 1999 TK141||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44775) 1999 TL148||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44776) 1999 TM149||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44777) 1999 TS151||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44778) 1999 TK152||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44779) 1999 TM153||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44780) 1999 TN154||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44781) 1999 TO154||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44782) 1999 TK156||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44783) 1999 TA164||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44784) 1999 TQ165||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44785) 1999 TF168||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44786) 1999 TQ171||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44787) 1999 TE172||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44788) 1999 TS172||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44789) 1999 TU172||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44790) 1999 TV173||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44791) 1999 TN176||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44792) 1999 TK177||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44793) 1999 TB178||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44794) 1999 TP180||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44795) 1999 TU180||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44796) 1999 TY180||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44797) 1999 TD181||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44798) 1999 TL191||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44799) 1999 TQ192||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44800) 1999 TY194||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

44700